Interkalation bezeichnet:

 Einfügung bzw. Einlagerung im Sinne der Chemie, siehe Interkalation (Chemie)
 Die Einschaltung in der Zeitrechnung, siehe  Einschaltung (Zeitrechnung)

Siehe auch:
 Interkalarfrist
 Interkalarfrüchte